Blountsville kan syfta på:

 Blountsville, Alabama
 Blountsville, Indiana

Se även 
 Blountville